Col·lut, poeta èpic grec
 Col·lut d'Alexandria, heretge del segle III
 Col·lut, heretge del segle VI